Манько — фамилия. Известные носители:

 Манько, Борис Степанович (род. 1934) — советский футболист.
 Манько, Валерий Александрович (род. 1965) — украинский политик, государственный деятель, футбольный функционер.
 Манько, Владимир Иванович (род. 1940) — российский физик, проф. МФТИ.
 Манько, Владислав Иванович (род. 1933) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Манько, Денис Владимирович (род. 1971) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Манько, Иван Константинович (1918—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Манько, Леонид Яковлевич (1863—1922) — украинский актёр.
 Манько, Лидия Николаевна (1928—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Манько, Максим (род. 1989) — новозеландский футболист.